Carlos Flores López, arquitecte i historiador de l'arquitectura 
 Carlos Flores, pseudònim de Manuel Mestre Ghigliazza;
 Carlos Flores Dueñas, polític mexicà, governador de Colima (durant 2003-2003);
 Carlos Flores Facussé (1950-), polític d'Hondures, president d'Hondures (1998-2002);
 Carlos Flores Ascencio, futbolista peruà;
 Carlos Flores, actor de Veneçuela;
 Carlos Flores Delpino, cineasta xilè;
 Carlos Flores Juverías, polític i catedràtic en dret constitucional.